Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Litouwen. IJsland heeft geen ambassade in Litouwen.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Litouwen
IJslandse